Outremont hat folgende Bedeutungen:

 Outremont, Stadtbezirk von Montreal
 Outremont JU, Ort im Kanton Jura (Schweiz)
 Outremont (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal